Собор Святой Троицы () — католический собор епархии Уотерфорда и Лисмора. Находится в городе Уотерфорд, Манстер, Ирландия.

История 
Собор был спроектирован Джоном Робертсом в 1793 году и считается старейшим собором римско-католической церкви в Ирландии. Ранее на этом месте стояла часовня, возведённая по просьбе римско-католической общины Уотерфорда ещё во время действия законов против католиков.

Орган собора был построен примерно в 1848 году компанией William Hill & Sons и отремонтирован той же фирмой в 1910 году. Впервые на нём сыграл органист У. Т. Бест в воскресенье, 29 августа 1858 года. Орган был значительно изменён Irish Organ Company в 1963 году.

Собор был отремонтирован в 1977 году; был установлен новый алтарь, чтобы можно было совершать мессу ad populum (лицом к людям). Уотерфордский хрустальный завод подарил собору десять хрустальных люстр. В начале 1990-х годов был полностью заменён пол и перестроена ризница. В ноябре 2006 года завершилась реконструкция интерьера и экстерьера.

См. также 
 Собор Христа — англиканский собор в Уотерфорде.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Уотерфордского хора

Т
Храмы, построенные в 1793 году
Уотерфорд
Здания и сооружения графства Уотерфорд
Романская архитектура Ирландии